slang, kruipend dier
 draak (fabeldier)
 serpent (blaasinstrument), een muziekinstrument
 Serpent (band), een Zweedse band
 Serpent (encryptiealgoritme)
 Serpent (Six Flags Astroworld), een achtbaan

Zie ook 
 Le Serpent (doorverwijspagina)
 serpentine (doorverwijspagina)